Dear John (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1988-1992
 Dear John (Britse televisieserie), een Britse sitcom uit 1986-1987
 Dear John (film), een film uit 2010 gebaseerd op de roman van Nicholas Sparks
 Dear John (roman), een roman uit 2006 van Nicholas Sparks
 Dear John letter, een brief geschreven aan een afwezige mannelijke partner, waarin de relatie beëindigd wordt
 Dear John (album), een album van Ilse DeLange
 de internationale titel van de Zweedse film Käre John uit 1964